106 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 60 км к северо-востоку от станции Слюдянка I в устье реки Ивановки, впадающей в Байкал. Рядом находится Береговой центр Байкальского нейтринного телескопа. Остановочный пункт 102 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Пассажирский.

История 
 В 1905 году введён в эксплуатацию.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги